DVO (korfbalvereniging), een Nederlandse korfbalvereniging uit Bennekom
 VV DVO, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Sittard
HV DVO, een voormalige Nederlandse handbalclub uit Sittard
 DVO, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Aalten
 DVO '32, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Vlaardingen
 DVO '60, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Roosendaal
 DVO '71, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Bornerbroek